Baba (planina u BiH), planina
 Baba (planina u Makedoniji), planina
 Baba (planina u Srbiji), planina
 Baba (jezik), nigersko-kongoanski jezik
 Baba (rijeka), rijeka u Čadu

Hrvatski otoci:
 Baba (Paklinski otoci), hrid kod Sv. Klementa, Paklinski otoci
 Baba (Palagruško otočje), hrid kod Male Palagruže, Palagruško otočje
 Baba (Žut), otočić između Žuta i Sita

Vidi još:
 Baba Sač, planina i prijevoj u Makedoniji
 Baba Jaga, lik iz slavenske mitologije
 Baba Vanga, bugarska proročica